Miranda ima više značenja:
 Miranda
 Miranda (Izernija)
 Miranda (Terni)
 Miranda (serija)